Серзеделу:

 Серзеделу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Гимарайнш.
 Серзеделу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Повуа-де-Ланьозу.